MacArthur steht für:
 MacArthur (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 MacArthur – Held des Pazifik, Spielfilm aus dem Jahr 1977
 John D. und Catherine T. MacArthur Foundation, US-amerikanische Stiftung

MacArthur ist der Name folgender Orte:
 MacArthur (West Virginia), Ort im US-Bundesstaat West Virginia
 Macarthur (Australian Capital Territory), Vorort von Canberra in Australien
 Macarthur (New South Wales), Region im Bundesstaat New South Wales in Australien
 Macarthur (Victoria), in Ort im Bundesstaat Victoria in Australien
 MacArthur (Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Leyte auf den Philippinen
 General MacArthur, Stadtgemeinde in der Provinz Eastern Samar auf den Philippinen

Siehe auch:
 Arthur (Begriffsklärung)
 McArthur